Melhores Momentos (álbum de Altos Louvores)
 Melhores Momentos (álbum de Denise Cerqueira)
 Melhores Momentos (álbum de Rayssa & Ravel)
 Melhores Momentos (álbum de Voz da Verdade)
 Melhores Momentos de Chico & Caetano]

Desambiguação